rem, een inrichting om bewegende voorwerpen tot stilstand te brengen
 rem (straling), een maat voor een hoeveelheid straling
 remslaap, een fase in de slaap met snelle oogbewegingen (rapid eye movement)
 Rém, plaats in Hongarije

 R.E.M. (band) – een Amerikaanse rockband
 rasterelektronenmicroscoop – een bepaald type elektronenmicroscoop
 REM-eiland – een platform in de Noordzee dat vroeger voor televisie-uitzendingen werd gebruikt
R.E.M, een lied van Ariana Grande